Světová skupina Fed Cupu 2013 představovala nejvyšší úroveň soutěže – elitní osmičlennou skupinu, z níž vzešel celkový vítěz 51. ročníku. Semifinalisté si zajistili účast v příštím ročníku. Týmy, které prohrály v 1. kole, podstoupily dubnovou baráž o udržení v nejvyšší skupině.

Dvojnásobným obhájcem titulu byl tým České republiky, který vypadl na palermské antuce s Itálii v semifinále. Italské hráčky hrály na cagliarské antuce v listopadovém finále proti Rusku. Oba týmy se v boji o titul utkaly v roce 2007, kdy zvítězily ruské tenistky 4–0. Itálie získala čtvrtý titul ve složení Sara Erraniová, Roberta Vinciová, Karin Knappová a Flavia Pennettaová, když porazila Rusko 4–0. 

Itálie měla ve Světové skupině 2013 jistotu domácího prostředí proti všem sedmi potenciálním soupeřům.

Účastníci

Nasazení 
  (semifinále)
  (čtvrtfinále) 
 ' (vítěz)
  (finále)

Pavouk

1. kolo

Česko vs. Austrálie

Itálie vs. Spojené státy americké

Rusko vs. Japonsko

Srbsko vs. Slovensko

Semifinále

Itálie vs. Česko

Rusko vs. Slovensko

Finále

Itálie vs. Rusko

Vítěz

Reference 

Světová skupina 2013